Esther steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Esther
 (622) Esther, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Esther Chassieteknik, schwedischer Automobilhersteller

Titel:
 Esther (Händel), Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Esther (Novelle), Novelle von Bruno Apitz (1959)
 Esther (Franz Grillparzer), Drama
 Eine Königin Esther, Drama von Max Brod (1918)
 Esther (Reinhold Fritsch), Drama, (1932)
 Die Bibel – Esther, italienischer TV-Film (1999)
 Buch Esther, ein Buch des jüdischen Tanach (3. Jahrhundert v. Chr.)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Esther (Louisiana), im Vermilion Parish
 Esther (Missouri), im St. Francois County
 Esther (Pennsylvania), im Beaver County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Esther Harbour, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Esther-Nunatak, Nunatak auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 Ester (Begriffsklärung)